Дмитро Паламарчу́к — українське прізвище та ім'я.

 Паламарчук Дмитро Хомич ( 1914–  1998) — український перекладач, поет.
 Паламарчук Дмитро Вадимович ( 22 березня 1984, Ленінград, СРСР) — російський актор театру та кіно.

Див. також 
 Паламарчук
Українські прізвища
Прізвища на -ук